

Нікітинка — село, Мендикаринський район, Костанайська область

Нікітинка — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Нікітинка — присілок, Туймазинський район, Башкортостан